Niemcy:
 Sölde – dzielnica Dortmundu

Osoby:
 Max Schulze-Sölde – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Sölden